The Straight and Narrow – cortometraggio del 1918 diretto da Charles Parrott (Charley Chase)
The Straight and Narrow – cortometraggio del 2009 diretto da Tim Sigur
The Straight and Narrow – film del 2014 diretto da Greg Herman